Карпа́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названный в честь горной системы Карпаты.

Россия 
 Карпатская улица — улица в Калининграде.
 В Москве:
 1-я Карпатская улица.
 2-я Карпатская улица.
 В Санкт-Петербурге:
 Карпатская улица.
 Малая Карпатская улица.

Украина 
 Карпатская улица — улица в Донецке.
 Карпатская улица — улица в Киеве.
 Карпатская улица — улица в Кропивницком.
 Карпатская улица — улица в Харькове.

Казахстан 
 Карпатская улица — улица в Алма-Ате.